Riofrio de Riaza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riaza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Riofrío de Riaza, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar